Сокращение DAC может означать:
 цифро-аналоговый преобразователь (, сокр. ) — электронное устройство для преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
 Конференция по автоматизированному проектированию (, сокр. ) — старейшая и крупнейшая конференция по автоматизированному проектированию электроники.
 избирательное управление доступом (, сокр. ) — в компьютерной безопасности управление доступом субъектов к объектам на основе списков управления доступом (ACL) или матрицы доступа.
 ячейка с алмазными наковальнями (, ) — устройство для исследования вещества при высоком давлении.
 система помощи при спуске () — система, предназначенная для предотвращения ускорения автомобиля при движении по горным дорогам под уклон.
  медный кабель прямого подключения (, сокр. ) — кабель прямого подключения SFP+ в 10-гигабитном Ethernet.
  — румынский автопроизводитель, с 1990 года является частью компании Roman.
 DAC — код  для Международного аэропорта имени Шаха Джалала в Дакке, столице Бангладеш.
 dac — код ISO639 для языка дамби, используемого в округе Муменг провинции Моробе Папуа — Новой Гвинеи.
 DAC (химиотерапия) — один из вариантов режима химиотерапии 7+3, основанный на применении 3 дней даунорубицина () и 7 дней цитарабина ().
 DAC — обозначение часового пояса UTC+06:00 в наручных электронных часах Casio.
 DAC — число 3500 в шестнадцатеричной системе счисления.